Кубок независимости Армении по футболу сезона-2013/14 — 23-й розыгрыш национального Кубка среди 8 профессиональных клубов Премьер-лиги.

Первые матчи «Гандзасар» — «Улисс» и «Алашкерт» — «Мика» состоялись 18 сентября 2013 года.

Турнирная сетка

Результаты

1/4 финала 
Первые матчи прошли 18 сентября и 2 октября 2013 года.

Ответные матчи прошли 23 октября и 11 ноября 2013 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 18 и 19 марта 2014 года.

Ответные матчи прошли 15 и 16 апреля 2014 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2013/2014
 Первая лига Армении по футболу 2013/2014

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте ФФА

Кубок Армении по футболу
Армения
Спорт в Армении в 2013 году
Спорт в Армении в 2014 году